Ihor Pavlyuk (também grafado como І́гор Зино́війович Павлю́к) é um escritor ucraniano.

Nobel de Inglês PEN (clube),.

Bibliografia 

 Islands of youth (1990) Острови юності
 Not this of place wind (1993) Нетутешній вітер
 Voice of daily Moon (1994) Голос денного Місяця
 Glass tavern (1995) Скляна корчма
 Allergy to eternity (Babylonia) (1999) Алергія на вічність
 Disaster (2002) Стихія
 Masculine fortunetelling (2002) Чоловіче ворожіння
 The angel (or) English language? (2004)
 Magma (2005) Магма
 Rebellion (2006) Бунт
 The Tuning Fork (2007) Камертон
 Lyrics (2008) Лірика
 Ukraine at smoke (2009) Україна в диму
 Stratosphere (2010) Стратосфера
 Catching Gossamers (2011) Ловлячи осінні павутинки, Ловя осенние паутинки
 Confessions of the last sorcerer (2012) Исповедь последнего волхва, Сповідь останнього волхва
 Masculine fortunetelling (2013) Męskie wróżby
 A Flight over the Black Sea (EUA, EC Publishing LLC), (Um Vôo Sobre o Mar Negro), 2019 (poemas de Ihor Pavljuk em inglês. Traduzido do ucraniano por Stephen Komarnyckyj).,

Poemas
 Biography of the tree of tribe of poets (2003) Біографія дерева племені поетів
 Forbidden Bloom (2007) Заборонений цвіт
 Out of Range (2012) Поза зоною

Monografias
 Writer – Power – Press: historical and typological analysis (1997) Митець – Влада – Преса: історико-типологічний аналіз
 Diagnostics and prognosis of lie: digressions in the theory of communication (2003) Діагностика і прогностика брехні: екскурси в теорію комунікації
 There are writers in a press (2010) Письменники у пресі

Infantil
 The Flying Cauldron (2003) Літаючий казан

Poetas da Ucrânia
Escritores da Ucrânia